Альфа — перша літера грецької абетки (), і популярна назва для першого, головного чи найкращого.

Наука, техніка 
 Альфа в астрономії, у позначеннях Байєра — найяскравіша (зазвичай) зірка сузір'я (наприклад, Альфа Центавра).
 Альфа-частинки
 Альфа-особина в зоології і зокрема, етології — головна тварина зграї.
 Альфа-версія — випуск програмного забезпечення на одній із ранніх стадій його розробки.
 «Альфа і омега» (бібл., з першої до останньої літери) — вираз, що означає «від і до, все повністю, від початку до кінця, всеосяжно».
 Альфа-бета-відсічення — алгоритм пошуку, що зменшує кількість вузлів, які необхідно оцінити в дереві пошуку мінімаксного алгоритму.
 Альфа ( — північноафриканський злак, стебла якого дають так зване «несправжнє кінське волосся», матеріал для плетива, і придатні для виготовлення паперу. На початку XX століття проводилися досліди з розведення у Закаспійському краю.
 Марки, назви техніки:
 DEC Alpha — 64-розрядний RISC-мікропроцесор.
 Sony α — сімейство цифрових дзеркальних фотоапаратів фірми Sony.
 «Альфа 35-50», «Альфа 35-50-автофокус» — автоматичний діапроєктор, що випускався у СРСР з 1974 року.
 «Альфа», «Альфа напівавтомат» — любительська 16-міліметрова кінокамера зі змінною оптикою і пружинним заводом, що випускалася в СРСР з 1976 року.

Культура 
 «Альфа» — радянська рок-група 1980-х, відома альбомом на вірші Єсєніна.
 «Альфа» — перший український колектив мажореток, створений в місті Хмельницькому.
 Alpha — музичний альбом Вангеліса.

Організації 
 «Альфа» — спецпідрозділ СБУ, антитерористичний центр.
 «Альфа» — спецпідрозділ ФСБ Росії.
 «Альфа» (Група «А» КДБ) — спецпідрозділ КДБ СРСР.

Економіка 
 «Альфа» — одна з найбільшихфінансово-промислових груп Росії та України
 «Альфа-банк» — найбільший з приватних банків Росії. 
 АТ «Альфа-Банк» — системно важливий український банк з міжнародним капіталом

Інше 
 Альфа — персонаж книжки М. М. Носова «Незнайко на Місяці».

Примітки